Cerro de San Cristobal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de San Cristóbal (kullar), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Cerro de San Cristóbal (kullar i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar